Bitwa w Mogadiszu (luty 2009)
 Bitwa w Mogadiszu (maj-wrzesień 2009)